Einsiedelei bezeichnet:

 Einsiedelei (auch Eremitage, Ermitage, Klause), Ort der Kontemplation
 Einsiedelei (Lennestadt), Ortsteil der Stadt Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Einsiedelei Ringethal, ehemalige Höhenburg südwestlich von Ringethal, Sachsen
 Einsiedelei (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Einsiedel
 Einsiedeln
 Kartause 
 Klosterzelle